Лебедев, Василий Иванович: Лебедев, Василий Иванович (1868—1930) — начальник московской сыскной полиции в 1903—1905 годах.
 Лебедев, Василий Иванович (1825—1863) — русский священник.
 Лебедев-Кумач, Василий Иванович (1898—1949) — русский советский поэт-песенник.